

Geografia
Quinlan – centro abitato della contea di Hunt in Texas

Onomastica
Quinlan – nome proprio di persona inglese maschili

Persone
Alan Quinlan – rugbista a 15, giornalista e commentatore televisivo irlandese
Karen Ann Quinlan – donna statunitense al centro di una vicenda giudiziaria sull'eutanasia
Kathleen Quinlan – attrice statunitense
Maeve Quinlan – attrice statunitense